David Telford est un des personnages principaux de la série télévisée Stargate Universe. C'est un colonel de l'armée Tau'ri, militaire de carrière. Il a été choisi pour diriger une expédition par la porte des étoiles au moment où on a pu appeler le .

Biographie

2009 
Le colonel Telford a piloté un F-302 afin de défendre la base Icare durant l'attaque de celle-ci par l'Alliance luxienne, attaque composée de ha'taks et de planeurs de la mort. Pendant la bataille, il fut séparé de son équipe et se retrouva à bord de l'USS George Hammond. Il est maintenant basé sur Terre, au Pentagone.

2010 

Le colonel David Telford est assigné (entre autres) aux « rotations » sur les Pierres de Communication permettant la liaison entre le Pentagone et le Destinée. Il permute en général avec le colonel Everett Young mais il lui arrive de permuter avec d'autres membre mâles du Destinée comme le lieutenant Matthew Scott ou encore le docteur Nicholas Rush. Les permutations avec Young permettent à Telford de se rapprocher d'Emily Young, l'épouse du colonel Young, que ce dernier soupçonne de le tromper avec lui en se faisant passer pour lui.

On apprend dans l'épisode Ennemi intérieur (saison 1, épisode 18) que Telford serait une taupe du Pentagone pour l'Alliance luxienne et qu'il leur aurait déjà livré nombre d'informations sur la base Icare. Après une rêve troublant, Rush demande à permuter avec Telford sans que celui-ci ne le sache, afin d'enquêter lui-même sur les agissements secrets du colonel.

Envers du décor 
 Telford s'appelait à l'origine Collins mais son nom a été changé pour Telford avant que le personnage n'apparaisse dans Stargate Universe.
 Dans l'épisode 18 de la saison 1, on découvre sur une facture, dans le bureau du colonel Telford, son adresse postale personnelle : David TELFORD - 3254 Roselawn Drive - Washington D.C., 20027.

Telford, David
Telford, David

ru:Список персонажей телесериала «Звёздные врата: Вселенная»#Дэвид Телфорд